Білору́ська ха́тка () (Мінськ) — клуб білоруської інтелігенції в 1916–1920 рр.

Спочатку в Білоруській хатці відбувались білоруські вечірки за участю Владзіслава Галубка, Максіма Багдановіча, Зоськи Верас, Усевалада Фальського. Потім тут працювало Перше товариство білоруської драми та комедії, театральна трупа Францішка Аляхновіча, Мінське товариство працівників мистецтва.

Клуб розташовувався в будинку на території колишнього кінного ринку.

Організації з такою ж назвою існували в Петрограді та Вільнюсі.

Література 
 Савёнак, А. Калісьці ў Мінску / А. Савёнак // Беларуская мова і літаратура ў школе. — 1991. — № 12. — С. 17–19.
 Радкевіч Апалёнія. Беларуская хатка // Беларуская мэмуарыстыка на эміграцыі. Нью-Ёрк, 1999. С. 76–82.  // на pawet.net
 Шчаўлінскі, М. Ва ўмовах вайны. Развіццё беларускай культуры ў 1914—1918 гадах / М. Шчаўлінскі // Беларуская думка. — 2016. — № 6. — С. 90–93.

Мінськ
1910-ті в Білорусі
Соціальна історія Білорусі
Театр Білорусі